De naam Hendrik (van Hendrikus, ook wel Hendrick, Henk of Riekus) kan betrekking hebben op:

Hendrik als voornaam 
 Hendrik (als voornaam)
 Hendrick (Hendrik Hamel), Nederlands zeevaarder, die een verslag van zijn schipbreuk en jarenlang verblijf in Korea schreef
 Hendrik  /  /  /  /  /  /  / VIII   (koningen, groothertogen en andere adellijke personen)
 Prins Hendrik; Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, de echtgenoot van koningin Wilhelmina

Varianten als voornaam 
 Ome Henk, een fictief persoon

Overig 
 Staatsmijn Hendrik
 het gezegde brave hendrik
 de plant brave hendrik